Искатеопан де Кваутемок има више значења:

 Општина Искатеопан де Кваутемок (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Искатеопан де Кваутемок (Искатеопан де Кваутемок, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику